Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 (Uefa) var Europas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2019 i Frankrike.

Omgång 1

Lag rankade 32 och lägre spelade en första kvalomgång där gruppvinnarna och den bästa grupptvåan gick vidare till kvalomgång 2.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Ranking av grupptvåor

Omgång 2

De sju gruppvinnarna gick in i huvudturneringen medan de fyra bästa grupptvåorna möttes i playoff om Uefas sista kvalplats till huvudturneringen.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Ranking av grupptvåor

Play-off grupptvåor

Anmärkningslista

Källor 
Fifa.com